Владимир Голубовић (кошаркаш)
 Владимир Голубовић (музичар)